Кабаш може бити:

 Кабаш (Витина), насеље у општини Витина, КиМ, Република Србија
 Кабаш (Призрен) (Кабаш Коришки), насеље у општини Призрен, КиМ, Република Србија
 Кабаш Хас, насеље у општини Призрен, КиМ, Република Србија

или

 Кабаш (планина), планина